Алексей Сергеевич Чиликин (род. , Самара, Россия) — российский профессиональный баскетболист, играющий на позиции тяжёлого форварда.

Карьера 
Чиликин — воспитанник самарского баскетбола, выступал за «Самару» с момента возрождения команды в 2012 году. За 7 сезонов Алексей принял участие в 197 матчах Высшей лиги и Суперлиги, а также Кубка России, в которых набрал 956 очков и 639 подборов. Чиликину принадлежат рекорды клуба (в новейшей истории) по сыгранным матчам и подборам. Кроме того, Алексею принадлежит абсолютный рекорд «Самары» по подборам в одном матче (22).

В июле 2018 года Алексей перешёл в «Уралмаш», но в октябре подписал контракт со «Спартаком-Приморье», рассчитанный на 2 месяца.

В ноябре 2019 года Чиликин вернулся в «Самару».

В августе 2020 года Чиликин стал игроком «Барнаула».

Достижения 
  Серебряный призёр Суперлиги-1 дивизион: 2017/2018

Примечания 

Баскетболисты России
Игроки БК «Самара»
Игроки БК «Спартак-Приморье»
Игроки БК «Барнаул»